Liste anti-chronologique des groupes musicaux programmés lors du festival Rock'n Solex depuis 1985.

Rock'n Solex 2019,  édition 
Le festival se déroule du mercredi 24 au dimanche  sur le campus de Beaulieu.

 Mercredi  - Fest-noz au Foyer : Hiks, Lod'zo plinn, Talskan et Toï toï.

 Jeudi  :

Au Foyer de l'INSA : Dub dynasty, I-Skankers sound system et Ras dashan.

 Vendredi  :

Grand Chapiteau : Bagarre, Fausta, L'or du commun, Madben et Mellow mood.

Petit Chapiteau : Adam, Balnoir, Cordeiro et Klinken circus.

 Samedi  :

Grand Chapiteau : Bellaire, Conterfaçon, Dinos, Para one & Myd et Vladimir cauchemar.

Petit Chapiteau : D. Dan, Earl, H. Mess & Kleft et Weever.

Rock'n Solex 2018,  édition 
Le festival se déroule du mercredi 9 au dimanche  sur le campus de Beaulieu.

 Mercredi  - Fest-noz au Foyer : Les Ramoneurs de menhirs, Zonj, Tekmao et C'harr Nij.

 Jeudi  :

Grand Chapiteau : David Cairol, gagnant du Tremplin ouvre le festival, suivi d'Iseo & Dodosound, Demi Portion, le groupe de Reggae français Danakil et la P'tite fumée clôture le show sur la grande scène.

Petit Chapiteau : Le collectif Ethereal Decibel Company installe son sound system sur la petite scène.

 Vendredi 

Grand Chapiteau : Samifati, Bon Entendeur, Chill Bump, Clément Bazin et la Fine Equipe assurent sur la grande scène.

Petit Chapiteau : D.KO Records investit de nouveau la petite scène avec Mezigue, Mud Deep, Flabaire et Rag Dabons.

 Samedi  :

Grand Chapiteau : Un*Deux, Giorgia Angiuli, Kerri Chandler pionnier de la deep House et tête d'affiche, Louisahhh et DJ AZF

Petit Chapiteau : Ce soir là, c'est le collectif Rennais Texture qui ambiancent le public avec Yann Polewka, H.Mess, Cleft, Evenn, Weever & Sweely.

Rock'n Solex 2017,  édition 
Le festival se déroule du mercredi 4 au dimanche  sur le campus de Beaulieu.

 Mercredi  - Fest-noz au Foyer : Plantec, Nâtal, Barbatoul et Talskan

 Jeudi  :

Grand Chapiteau : Le groupe gagnant du Tremplin Deputies ouvre le festival, suivi de Taïwan MC, Dub Inc, Jahneration et Radikal Guru. La soirée affiche complet.

Petit Chapiteau : Le collectif I-skankers Rennes installe son sound system pour la  année consécutive et le désormais célèbre Dub'n Solex est un véritable succès.

 Vendredi 

DJ Stresh & Co assurent le Before.

Grand Chapiteau   Kacem Wapalek, Skip&die, Stand High Patrol, Terrence Parker et Molecule. La soirée est sold-out.

Petit Chapiteau : D.KO Records investit la petite scène avec Mezigue, Mud Deep, Flabaire et Rag Dabons.

 Samedi  :

Before par la Singerie.

Grand Chapiteau : Madame, Marek Hemmann, Octave One, Ellen Allien et Alan Fitzpatrick.

Petit Chapiteau : Ce soir là, c'est le collectif Rennais Texture qui fait taper du pied aux festivaliers avec Earl, Deniro, Earl et H.Mess & Cleft.

Rock'n Solex 2016,  édition 
Le festival se déroule du mercredi 4 au dimanche  toujours sur le festival de Beaulieu.

 En amont:

Bar Rock'n Solex le Jeudi  pour l'annonce de la programmation au grand public. Les DJs UVB et Enter Caspian en B2B avec Novel UVB 76 animeront la soirée au bar le Chantier a Rennes.

Rock'n Tournée à Nantes le vendredi   au bar l'Alter café, où se produiront Wattkine et Willow TWR du collectif Teknomaniak

 Mercredi  - Fest-noz au Foyer :

5 groupes de la scène bretonne ont fait danser le public du Foyer de l'INSA Rennes:Talabao, Zorba et Fleuves, Le Duo Landat/Moisson et Kaïffa. La soirée est complète.

 Jeudi  :

Grand Chapiteau : Le gagnant du Tremplin Billy Hornett ouvre le festival, suivi de Broussaï, Le Peuple de l'herbe, L'entourloop et Hilight Tribe. La soirée affiche complet également.

Petit Chapiteau : Le collectif I skankers Rennes installe son sound system pour la  année consécutive et le désormais célèbre Dub'n Solex. Ils invitent pour l'occasion Yann Sax, Word Sound & Power et Dub foundry & Ranking Fox.

 Vendredi 

Grand Chapiteau : Le toulousain Proleter, Scratch Bandits Crew, Breakbot en formation Live, Bondax et pour finir Dusky.

Petit Chapiteau : Le collectif Midi Deux invite Arno Gonzalez (live), Sonic Crew et Trunkline.

 Samedi 

Grand Chapiteau : Boston Bun, Cotton Claw, Club Cheval, Etienne de Crecy (DJ set) et Busy P en B2B avec Para One clôtureront cette soirée également complète.

Petit Chapiteau : Le collectif brestrois Astropolis record invite J-Zbel, Full quantic Pass et Calcuta.

Rock'n Solex 2015,  
Le festival a lieu du mercredi 13 au dimanche , sur le campus de l'INSA à Beaulieu.

La deuxième scène continue avec un nouveau chapiteau.
 En amont :
Bar Rock'n Solex du  au bar Le Chantier (Rennes) : Etienne Gerat, Seimiane & Blcksmth (Krone)
 Mercredi  - Fest-noz au Foyer
Duo Josset/Martin, Beat Bouet Trio, Kendirvi, Duo Blain/Lezour
 Jeudi 
Grand chapiteau : The Fat Badgers (gagnant du Tremplin), Lyricson, Anthony B, Biga Ranx, Guts (live band)

Petit chapiteau : Aba Shanti-I, I-Skankers (sound system)
 Vendredi 
Grand chapiteau : Poldoore (annulé) remplacé par Blutch, Salut C'est Cool, Thylacine, Fakear (live), N'To (live)

Petit chapiteau : Astropolis Records invite Maxime Dangles, Oniris, Blutch et Sonic Crew
 Samedi 
Grand chapiteau : The Geek X Vrv, The Noisy Freaks, Dusty Kid, Agoria B2B Carl Craig, ƱZ

Petit Chapiteau : Midi Deux invite Voiron, Signal St

En parallèle, des courses de Solex sont toujours organisées le vendredi (technique), le samedi (endurance) et le dimanche (vitesse).

Rock'n Solex 2014,  
Le festival a lieu du mercredi 7 au dimanche , sur le campus de l'INSA à Beaulieu.

Il a la particularité d'avoir cette année apporté une grande nouveauté : la deuxième scène !

 Mercredi  - Fest-noz au Foyer
Plantec, Esquisse, Hopopops, Le Bour Bodros.
 Jeudi 
Le Chapiteau : The Probs (Gagnant du Tremplin), Scarecrow, Naaman, Alborosie, Griz.

Deuxième scène : Rock'n Solex invite I-Skankers avec Charlie P, Dougie Conscious feat S'Kaya, Vibronics feat Manu Messenger & Echo Ranks.
 Vendredi 
Le Chapiteau : Chill Bump, Jabberwocky, Jukebox Champions, Worakls, Digitalism.

Deuxième scène : Rock'n Solex invite Délicieuse Musique avec Parra For Cuva, Stavroz.
 Samedi 
Le Chapiteau : FKJ, Clara Moto, WAEK, Cassius, The Hacker, Andy C.

Deuxième scène : Rock'n Solex invite Midi Deux avec Renart, Théo Muller, Calcuta.

En parallèle, des courses de solex l'après-midi le vendredi, samedi et dimanche.

Rock'n Solex 2013,  

Le festival a lieu du mercredi 8 au dimanche , sur le campus de l'INSA à Beaulieu.

Mercredi  - Fest-noz au Foyer
Titom, Les frères Guichen, Duo Vincendeau/Felder, Kedal
Jeudi 
Azad Lab (gagnant du tremplin), Meta & The Cornerstones, Groundation, Zenzile, Gramatik.
Vendredi 
Al'Tarba & DJ Nix'On, Naive New Beaters, Rone, Para One, Brodinski.
Samedi 
Cee-Roo, Cherokee, Danger, SebastiAn, Popof, Camo & Krooked w/ MC Youthstar.

En parallèle, des courses de solex l'après-midi le vendredi, samedi et dimanche.

Rock'n Solex 2012,  

La Programmation du festival a été dévoilée le , toujours lors d'une conférence de presse au CRIJ Bretagne - 4bis

Le festival a eu lieu du mercredi 16 au dimanche , sur le campus de l'INSA à Beaulieu.

Mercredi  - Fest-noz au Foyer
Hiks, Storlokus, Ker Lutin, Derrien / Oger.
Jeudi 
Gordon Booze (gagnant du tremplin), Hollie Cook, Max Romeo, The Inspector Cluzo & The FB's Horn, Deluxe.
Vendredi 
La Fine Équipe, A.S.M. (A State of Mind), Skip the Use, Yuksek, Tha Trickaz.
Samedi 
Hyphen Hyphen, Lemaître, Rizzle Kicks, Aeroplane, NetSky, Les Petits Pilous.

En parallèle, toujours les courses de solex l'après-midi le vendredi, samedi et dimanche.

Rock'n Solex 2011,  

La Programmation du festival a été dévoilée le  lors d'une conférence de presse au CRIJ Bretagne - 4bis

Le festival a eu lieu du mercredi 11 au dimanche , sur le campus de l'INSA à Beaulieu.

Mercredi  - Fest noz au Foyer
Trio Beaucé-Froger-Meslif, Ossian, Ourawen, Eien, Alambig Electrik.
Jeudi 

Syncopera (gagnant du tremplin devenue Scarecrow depuis), Vismets, Abd Al Malik, Chinese Man, Elisa do Brasil.
Vendredi 
Maxxo, Roots Manuva, Misteur Valaire, Lilea Narrative, Youngblood Brass Band.
Samedi 
DSL, DatA & Breakbot, Nasser, Stupeflip, Dirtyphonics, Manatee.

Rock'n Solex 2010,  
En 2010, le tremplin du  au Foyer de l'INSA permet aux gagnants de jouer sous le chapiteau durant la soirée du jeudi . Les participants furent Irian, Johnson Down The Floor, Lyse, The Street Chamaan et Nemi ; le groupe vainqueur fut Lyse.

Le festival a eu lieu du mercredi 12 au dimanche , Campus de Beaulieu

Mercredi  - Fest noz
Ampouailh, Al Loar Zu, Linadenn, Bihannig Tra

Jeudi 

Lyse (gagnant du tremplin), FM Belfast, General Elektriks, Le Peuple De L'Herbe, Kanka
Vendredi 
Belleruche, Bonobo (live), De La Soul, We have Band, DJ Pone (Birdy Nam Nam), Dj Freshhh
Samedi 
Montgomery, Maniacx, SomethingALaMode, Pendulum (DJ Set & MC Verse), MiSSiLL, Kavinsky

Rock'n Solex 2009,  
En 2009, le tremplin du  au Foyer de l'INSA permet aux gagnants de jouer sous le chapiteau durant la soirée du jeudi . Les participants furent Valentine's Day, The Psychologist and his Medicine band, The Wankin' Noodles, The 462nd Zinnias et Costik ; le groupe vainqueur fut The Psychologist and his Medicine Band.

Le festival a eu lieu du mercredi 6 au dimanche , Campus de Beaulieu

Mercredi  - Fest noz
Plantec, Kadja Trio, Digresk, Yawaki

Jeudi 
The Psychologist and his Medicine Band (gagnant du tremplin), DJ Shantel, The Herbaliser, Caravan Palace, South Central
Vendredi 
Naive New Beaters, Les Doigts de l'Homme, Success, Toots and the Maytals, Improvisators Dub meets Iration Steppas
Samedi 
Lyre le temps, La Caution, Asian Dub Foundation, Beardy Man vs. JFB, Beat Torrent

Rock'n Solex 2008,  
Du jeudi  au dimanche , Campus de Beaulieu

 Mercredi  - Fest Noz
IMG, Les Frères Morvan, les frères Guichen
 Jeudi  mai
Gentleman & the Far East Band, Beat Assailant, Sayag Jazz Machine, Santa Macairo Orkestar
 Vendredi 
Les Fatals Picards, Svinkels, Zenzile, La Caravane Passe
 Samedi 
Israël Vibration, High Tone, Ministère des Affaires Populaires, Rafale, Tokyo Sex Destruction.

Rock'n Solex 2007,  
Du 10 au , Campus de Beaulieu

 Mercredi  - Fest-noz
Jan-Mai Ha Brendan, Les frères Cornic, Le Bour-Brodos, Guichen

 Jeudi 
The Rakes, No One Is Innocent, Eiffel, Stuck in the Sound

 Vendredi 
The Gladiators, Les Hurlements d'Léo & Enfance Rouge, Hocus Pocus, C2C, Carte Blanche à Bionic Breath Makers

 Samedi 
Java, Puppetmastaz, DJ Zebra, Improvisators Dub (annulé) remplacé par YOSH

Rock'n Solex 2006,  
Le R'nS 2006 a eu lieu du 4 au . La programmation fut la suivante :
 Jeudi 4 :
Fest-noz avec Plantec, Kendirvi & Cie, Yudal Combo, EV, Dj Blue & Jerry Cornic

 Vendredi 5 :
Archive, Popa Chubby, Tambours du Bronx, The Craftmen Club

 Samedi 6 :
Les 100 Grammes de Têtes, Dub Incorporation, Ralph Myerz and The Jack Herren Band, Kaly Live Dub, Max Romeo

 Dimanche 7 :
Debout sur le zinc, les Hurlements d'Léo (annulé) remplacé par Percubaba, Saïan Supa Crew, Kill the Young

Rock'n Solex 2005,  

Cette année le Rock’n Solex passe dans la catégorie supérieure : en doublant sa capacité d’accueil (plus de  par soir) et en triplant son budget artistique, c’est près de 30 000 festivaliers qui ont profité de l’édition 2005.

 Mercredi 4
Fest-noz avec David Pasquet Group, Hamon Martin Quintet, Karma, Sabatoo et Amadou Kamal and So

 Jeudi 5
World-ska-reggae : Tiken Jah Fakoly, The Skatalites, Les Fils de Teuhpu et Olli and the Bollywood Orchestra.

 Vendredi 6
Rock : Girls in Hawaii, Syd Matters, Hollywood Porn Stars et Mass Hysteria.

 Samedi 7
Nosfell, La Phaze, High Tone et Alpha Blondy.

Rock'n Solex 2004,  

 Jeudi 
Fest-noz : Eluard-Manihi, Deomp et Obaya.

 Vendredi 
Orange Blossom, X Makeena, Pest et Improvisators Dub

 Samedi 
Tété, A.S. Dragon et Mei Tei Sho.

 Dimanche 
Petit concert au Foyer de l'INSA.
The Dude, et Calico.

Rock'n Solex 2003,  

 Jeudi 
Clotaire K, Kaophonic Tribu, TTC

 Vendredi 
Calc, Dolly, Prohom

 Samedi  - Fest-Noz
Kendirvi, Breizh brothers, Spontus

Rock'n Solex 2002,  

 Jeudi 
The Herbaliser, Bikini Machine, Le peuple de l'herbe

 Vendredi 
Burning Heads, Watcha, Psykup

 Samedi  - Fest-Noz
Aziliz, Carre mandrot, Telenn Dall

Rock'n Solex 2001,  

 Vendredi 
Jim Murple Memorial, Freedom for King Kong, Oneyed Jack

 Samedi 
Horace X, Eric Truffaz, Ez3kiel

 Dimanche  - Fest-Noz
Sonerien Du, Courous D'Noetaey, Bihan/Byrne

Rock'n Solex 2000,  

 Vendredi 
Booby Hatch, La Familia, Ska-P

 Samedi 
AB Sextet, Julien Lourau Groove Gang, Amadou et Mariam

Rock'n Solex 1999,  

 Jeudi 
Kanjar'Oc, JHarmony, Sergent Garcia

 Vendredi 
Reid Paley, Shane Cough, Static Sound System, Frank Black & The Catholics

 Samedi  - Fest-Noz
Skirienn, Spontus, Darhaou

Rock'n Solex 1998,  

 jeudi 
Zebda, Number One Cup, Ripley

 vendredi  mai
Têtes Raides, Dionysos, Deche dans Face

 samedi  - Fest Noz
Beaj Iskis, Skirienn, An Taouarc'h

Rock'n Solex 1997,  

 vendredi  : Soirée groupes français
Marcel Et Son Orchestre, Oneyed Jack, Mass Hysteria

 Samedi  (60F) : Soirée Pop
Quickspace, Chokebore, The Frank and Walters

Rock'n Solex 1996,  

 Barock's en Solex
La Tordue, Wacky, Louise Attaque, LBB, Les Alpinistes Hollandais

 Jeudi : Fest-Noz
Storvan, Mlles Morvan & Guguen, MM Ermel & James

 Vendredi
Namas Pamos, Well Spotted, Papa Brittle

 Samedi
Anodyne, Zita Swoon Moondog Jr, ,

Rock'n solex 1995,  

 Jeudi  : Soirée Rock
Ukrainians, A Subtle Plague, Burning Heads, Mudhoney.

 Vendredi  : Soirée Pop
The Drift, Bivouac, Electrafixion, The Fall.

 Samedi  : Fest-noz.

Rock'n Solex 1994,  

 Jeudi  : Fest-Noz
Ar Re Yaouank, Tarz Kurum

 Vendredi 
The Wedding Present, The Blue Aeroplanes, Sleeper, Blur

 Samedi 
Les Thugs, Treponem Pal, Die Cheerleader, The Supersuckers

Rock'n Solex 1993,  

 jeudi  : Fest-Noz
Sonerien Du

 Vendredi 
Ned's Atomic Dustbin, Skippies, Senseless Things, They do it with mirrors

 Samedi 
Jungle Beanz, Les Dogs, Beatcream, Barking Dogs

Rock'n Solex 1992,  

 Vendredi 
Dazibao, Washington Dead Cats, The Inmates

 Samedi 
Pale Saints, The Boo Radleys, The Little Rabbits, That petrol emotion

Rock'n Solex 1991,  

 Vendredi 
Kid Pharaon, Miners of muzo, Kat Onoma

 Samedi 
22-Pistepirkko, Black Maria, Fleshtones

Rock'n Solex 1990,  

 Vendredi 
Roadrunners, Happy Drivers, Jad Wio

 Samedi 
Les enfants terribles ex. Les Freluquets, Les Satellites, The Gun Club

Rock'n Solex 1989,  
 Vendredi 
Chihuahua, Elmer Food Beat et Les Négresses Vertes.

 Samedi 
Arno et en première partie Picasso y los Simios.

Rock'n Solex 1988,  

 Fest-Noz
Sonerien Du, Bleizi Ruz, Pemmou Skoulm

 Concerts
Fred Oscar et Chimpanzes, Scamps, O.CO., Litfiba

Rock'n Solex 1987,  

 Vendredi  : Concert gratuit avec Nautilus, Emma Zita

 Samedi  : Concert gratuit avec Minimal Compact

Rock'n Solex 1986,  

 Samedi  : Tremplin Rock
Vainqueur du tremplin : Stanza

 Samedi  : Concert gratuit
Bonnie and Clyde, The Blue Valentines, Les illuminés du 8 décembre

Rock'n Solex 1985,  ( édition dans laquelle la musique s'invite à la course : la course de Solex" devient "Rock'n Solex") 

 Samedi  : Tremplin Rock avec Ex-Makina (INSA Rennes), Likwidz (Fougères), Les Inconnus (Rennes), Cadavre Exquis (Nantes), X-S (Lorient)
Vainqueur du tremplin : Cadavre Exquis

 Samedi  : Concert gratuit avec Tohu (ex-Tohu Bohu)

Rock'n Solex
Programmations du Rock'n Solex